Budgie (Kurzform für : Wellensittich) bezeichnet:

 Budgie (Schlagzeuger) (* 1957), Spitzname des britischen Schlagzeugers Peter Clarke
 Budgie (Band), der Namen einer walisischen Band
 Budgie (Desktop-Umgebung), Desktop-Umgebung der Linux-Distribution Solus
 eine Kinderbuchreihe aus der Feder von Sarah, Herzogin von York
 Budgie (Modellauto), eine Handelsbezeichnung, unter der englische Modellautos vertrieben wurden